Davson ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh Davson (1909–1996), englischer Physiologe
 Percival May Davson